Юкава, югава, юнокава ( — «горячая река») — слово, имеющее в Японии несколько значений.

Гидроним 
 Юкава (Фукуока) — река в провинции Фукуока.
 Юкава (Никко) — река в префектуре Тотиги.
 Юкава (Китосаку) — река в префектуре Нагано.

Антропоним 
 Юкава, Хидэки — физик-теоретик.